Boris Borisovič Piotrovskij – archeologo russo, direttore dell'Ermitage
 Michail Borisovič Piotrovskij – archeologo russo, direttore dell'Ermitage, figlio del precedente
 4869 Piotrovsky- asteroide della fascia principale